Појам Штука може значити:

Изворно:
 Штука, као врста слатководне рибе;

Друга значења:
 Штука (Босиљово), као насеље у општини Босиљово, у Северној Македонији,
 Штука (авион), као популарни назив за Јункерс Ju 87, немачки борбени авион - бомбардер из времена Другог светског рата